

Patronyme 

 Aleksandr Kandel (1949-2005), joueur de basket-ball soviétique ;
 Alice Kandell, pédo-psychiatre, auteure, photographe et collectionneuse d'art américaine ;
 David Kandel (1520-1592), artiste et graveur allemand ;
 Eric Kandel (né en 1929),  médecin psychiatre et chercheur en neurosciences, prix Nobel de médecine 2000 ;
 Lenore Kandel (1932-2009), poétesse américaine ;
 Liliane Kandel (née en 1933), sociologue féministe et essayiste française ;
 Lucien Kandel, chanteur et chef d'orchestre français ;
 Robert Kandel (né en 1937), astrophysicien américain ;
 Stephen Kandel (né en 1927), scénariste américain.

Toponyme 

 Kandel, ville d'Allemagne, située dans le Land de Rhénanie-Palatinat ;
 Kandel, Verbandsgemeinde (collectivité territoriale) dont la ville de Kandel est le siège.
 Le Kandel, sommet de la Forêt-Noire, dans le Land de Bade-Wurtemberg.